CUX steht als Abkürzung für:

 Cuddihy Field, einen Flughafen in Corpus Christi (Texas) nach dem IATA-Code
 Cuxton, eine Gemeinde im Borough of Medway in England

CUX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Cuxhaven

CUX als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven

Cux ist der Nachname von:

 Jan Cux, dem Maskottchen der Stadt Cuxhaven

Abkürzung